Cette page contient les pages d'homonymie de EDD, Edd et Édd.

Sigle 

EDD est un sigle qui peut désigner :
 Éducation au développement durable ;
 Électricité de Djibouti, une compagnie d'électricité de Djibouti ;
 Europe des démocraties et des différences, un ancien groupe politique du Parlement européen ; 
 Entrepôt de données, une base de données en informatique décisionnelle ;
 L'Équipe du dimanche, une émission de Canal+, consacrée au football ;
 État descriptif de division, partie d'un Règlement de copropriété ;
 Élection de domicile.

Surnom 
EDD est un surnom de:
 Elena Delle Donne (1989-), une joueuse de basket-ball américaine.

Prénom 

Edd est un diminutif de prénom pour Eddy.

Toponyme 

 Édd, une ville d'Érythrée.

Voir aussi 
 Ed, Edd & Eddy, une série télévisée